Странгалія (Strangalia) або Странґаліна (Strangalina Aurivillius, 1912 = Strangalia Audinet-Serville, 1835 = Ophiostomis Gemminger & Harold, 1872 = Ophistomis J. Thomson, 1857 = Sulcatostrangalia K. Ohbayashi, 1961)  — рід жуків родини Вусачі (Cerambycidae).

В Українських Карпатах поширений один вид:
 Странґаліна вузькотіла (Strangalina attenuata, Linnaeus, 1758)

Види 
Перелік видів станом на 2012 рік:

 Strangalia acuminata (Olivier, 1795)
 Strangalia albicollis (Pascoe, 1860)
 Strangalia anneae Chemsak & Linsley, 1981
 Strangalia antennata Schaeffer, 1908
 Strangalia auripilis Chemsak, 1969
 Strangalia beierli Giesbert, 1997
 Strangalia beltii (Bates, 1872)
 Strangalia benitoespinali Chalumeau, 1985
 Strangalia biannulata (Linsley, 1935)
 Strangalia bicolor (Swederus, 1787)
 Strangalia bicolorella Chemsak, 1969
 Strangalia bivittata (Bates, 1870)
 Strangalia bonfilsi Villiers, 1979
 Strangalia brachialis (Bates, 1885)
 Strangalia cambrei Linsley & Chemsak, 1976
 Strangalia cantharidis (Chemsak & Linsley, 1976)
 Strangalia cavaventra Chemsak, 1969
 Strangalia cavei Chemsak & Linsley, 1981
 Strangalia debroizei Chalumeau & Touroult, 2005
 Strangalia dolicops Chemsak, 1969
 Strangalia doyeni Chemsak & Linsley, 1976
 Strangalia eickworti Chemsak & Noguera, 1997
 Strangalia elegans Giesbert, 1997
 Strangalia emaciata (Bates, 1880)
 Strangalia famelica Newman, 1841
 Strangalia flavocincta (Thomson, 1860)
 Strangalia fulvicornis (Bates, 1872)
 Strangalia guindoni Giesbert, 1989
 Strangalia hamatipes Giesbert, 1986
 Strangalia hondurae Chemsak & Linsley, 1979
 Strangalia hovorei Giesbert, 1997
 Strangalia ianswifti Hovore & Chemsak, 2005
 Strangalia instabilis Giesbert, 1985
 Strangalia insularis (Fisher, 1932)
 Strangalia lachrymans (Bates, 1885)
 Strangalia lapidicina Giesbert, 1997
 Strangalia luteicornis (Fabricius, 1775)
 Strangalia lyrata (Redtenbacher, 1867)
 Strangalia maculata = Rutpela maculata
 Strangalia melampus (Bates, 1885)
 Strangalia melanophthisis (Berg, 1889)
 Strangalia melanostoma (Bates, 1870)
 Strangalia melanura (Redtenbacher, 1867)
 Strangalia montivaga Chemsak & Linsley, 1976
 Strangalia monzoni Giesbert, 1997
 Strangalia occidentalis Linsley & Chemsak, 1976
 Strangalia ochroptera (Bates, 1870)
 Strangalia opleri Chemsak & Linsley, 1976
 Strangalia palaspina Chemsak, 1969
 Strangalia pallifrons Giesbert, 1997
 Strangalia panama Di Iorio, 2002
 Strangalia panamensis Giesbert, 1985
 Strangalia pectoralis (Bates, 1885)
 Strangalia penrosei Hovore & Chemsak, 2005
 Strangalia picticornis (Bates, 1869)
 Strangalia pseudocantharidis Giesbert, 1985
 Strangalia rubiginosa (Gounelle, 1911)
 Strangalia rubricollis (Bates, 1870)
 Strangalia sallaei (Bates, 1885)
 Strangalia saltator (Bates, 1885)
 Strangalia semifulva (Bates, 1870)
 Strangalia sexnotata Haldeman, 1847
 Strangalia sexocellata Hovore & Chemsak, 2005
 Strangalia sinaloae Chemsak & Linsley, 1981
 Strangalia splendida (Aurivillius, 1920)
 Strangalia strigosa Newman, 1841
 Strangalia suavis (Melzer, 1926)
 Strangalia succincta (Redtenbacher, 1867)
 Strangalia thoracica (Fleutiaux & Sallé, 1889)
 Strangalia turnbowi Hovore & Chemsak, 2005
 Strangalia veracruzana Hovore & Chemsak, 2005
 Strangalia virilis LeConte, 1873
 Strangalia westcotti Chemsak & Linsley, 1976
 Strangalia xanthomelaena Monne & Monne, 2005
 Strangalia xanthotela (Bates, 1892)
 Strangalia zacapensis Giesbert, 1997
 Strangalia zikani (Melzer, 1922)

Примітки

Література 
 Бартенев А.Ф. Обзор видов жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) фауны Украины // Вісті Харківського ентомологічного товариства. — 2003 (2004). — 11, № 1-2. — с. 24-43
 Загайкевич І.К. До вивчення вусачів (Cerambycidae) Станіславської обл. // Проблеми ентомології на Україні. — К.: Вид-во АН УРСР, 1959. — с. 45-47;
 Загайкевич І.К. Таксономия и экология усачей. — К.: Наукова Думка, 1991. — 420 с.;
 Заморока А.М. Висотно-домінантний розподіл фауни жуків-вусачів на північно-східному меґасхилі Українських Карпат та південно-західній окраїні Східноєвропейської платформи // Вісн. Прикарпатського у-ту, серія біол. № 3 — Івано-Франківськ, 2003. — с. 112—127;
 Заморока А.М. Вплив комплексного висотного градієнту на формування домінантних форм жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) на північно-східному макросхилі Українських Карпат та Передкарпатті // ІІ міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». — Львів, 2006. — с. 251—252;
 Заморока А.М. Жуки-вусачі Івано-Франківської області // мат. конф. «Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій». — Івано-Франківськ, 2007. — с. 131—132;
 Łomnicki M. Catalogus Coleopterorum Haliciae. — Leopoli, 1884. — S. 1-43;
 Nowicki M. Verzeichniss galizischer Käfer // Beitrage zur Insektenfauna Galiziens. — Krakow, 1873. — S. 7-52.

Лептурини
Роди вусачів